Pontikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pontikkasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Pontikkasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar